Berntson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eric Berntson (1941-2018), homme politique provincial et fédéral canadien
 (né en 1945), professeur et psychologue américain
 (née en 1979), chanteuse suédoise

Homonymie de patronyme